Bartling ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Bartling (1845–1927), deutscher Unternehmer und Politiker
 Friedrich Gottlieb Bartling (1798–1875), deutscher Botaniker
 Heiner Bartling (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Bartling (* 1969), deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Bartling v. Superior Court
 Richard Bärtling
 Olle Bærtling